Стре́льченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Стрельченко, Александра Ильинична (1937—2019) — российская певица, народная артистка России.
 Стрельченко, Борис Иванович — генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор.
 Стрельченко, Вадим Константинович (1912—1942) — русский советский поэт.
 
 Стрельченко, Галина Ивановна (род. 1945) — депутат Государственной думы.
 
 Стрельченко, Сергей Георгиевич — депутат ГД РФ.
 Стрельченко, Станислав Валерьевич (род. 1983) — белорусский гребец-байдарочник.

См. также 
 Стрелков